Медель — испанская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Медель, Гари (род. 1987) — чилийский футболист.
 Медель, Элена (род. 1985) — испанская поэтесса.

Топоним 
 Медель — коммуна в Швейцарии.